Loggia oder La Loggia bezeichnet:

 La Loggia, eine Gemeinde im italienischen Piemont
 Loggia, ein architektonisches Stilelement, siehe auch
 Loggia Alexandra in Potsdam
 Loggia dei Lanzi in Florenz

Loggia oder La Loggia ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe La Loggia (1911–1994), italienischer Politiker der Democrazia Cristiana
 Robert Loggia (1930–2015), US-amerikanischer Schauspieler